Елена Юрьевна Полтавец (род. 1954) — российский филолог, кандидат филологических наук, доцент

В 1972—1977 годах училась в МГУ им. М. В. Ломоносова

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук «Основные мифопоэтические концепты "Войны и мира" Л.Н. Толстого в свете мотивного анализа», защищена в 2006 году.

Член жюри Ежегодной литературной премии партии «Справедливая Россия».

Действующий преподаватель в Московском городском педагогическом университете.

Область научных интересов: Русская литература XIX века. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого.

Основные публикации 
 Недзвецкий В. А., Пустовойт П. Г., Полтавец Е.Ю. И. С. Тургенев. М.: МГУ, 1998.
 
 Полтавец Е. Ю. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка». М.; Самара: МГУ; Учебная литература, 2006.
 Полтавец Е. Ю. «Война и мир» Л. Н. Толстого: жанр — миф — ритуал. М: МГПУ, 2014.
 Полтавец Е. Ю. Мифопоэтика «Войны и мира» Л. Н. Толстого. М.: ЛЕНАНД, 2015, 2017.
 Недзвецкий В. А., Полтавец Е. Ю. История русской литературы 1840−1860-х годов. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016.
 Недзвецкий В. А., Полтавец Е. Ю. Иван Сергеевич Тургенев // Русская литература второй трети XIX века. Ч.2.Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2016. С. 56 — 134.
 Полтавец Е. Ю. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 2-е изд., испр. и доп. М.: МГУ, 2018.
 Полтавец Е. Ю. Мифопоэтическая антропонимика «Войны и мира» Толстого // Литературоведческий журнал. — 2010. — № 27. — С. 57-96.

Примечания 

Филологи по алфавиту
Толстоведы
Кандидаты филологических наук
Персоналии по алфавиту